Trevor Taylor (1936–2010) autóversenyző
 Trevor Taylor (1958–2008) énekes, a Bad Boys Blue együttes egykori tagja